La Copa de Azerbaiyán 2021-22 es la trigésima temporada de la competición de copa anual de Azerbaiyán.

El equipo campeón se garantiza un cupo en la segunda ronda clasificatoria de la Liga Europa Conferencia de la UEFA 2022-23.

Calendario

Cuadro de desarrollo

Primera ronda

Cuartos de final

Semifinal

Final

Véase también 
 Fútbol en Azerbaiyán
 Liga Premier de Azerbaiyán
 Supercopa de Azerbaiyán
 Selección de fútbol de Azerbaiyán
 Estadios de fútbol de Azerbaiyán

Enlaces externos 
 Ganadores de la Copa de Azerbaiyán - RSSSF

Referencias 

Campeonatos de fútbol entre clubes de Azerbaiyán
Azerbaiyán
Azerbaiyán en 2021
Azerbaiyán en 2022
Fútbol en 2021
Fútbol en 2022